Tomas Larsson (né le  à Skellefteå en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Malå IF, il rejoint les équipes de jeunes du Skellefteå AIK. Il débute avec l'équipe première dans l'Allsvenskan, le deuxième niveau suédois en 2005. L'équipe accède à l'Elitserien en 2006. Larsson évolue dans l'Elitserien de 2006 à 2008 puis retourne en Allsvenskan chez les Malmö Redhawks. Il est nommé capitaine du Tingsryds AIF en 2012-2013. Il se casse le pied en octobre 2013 alors qu'il porte les couleurs du Mora IK.

Carrière internationale 
Il représente la Suède en sélections jeunes. Lors de la finale du championnat du monde junior 2008 face au Canada, Larsson inscrit un but égalisateur dans la dernière minute du temps réglementaire. La Suède se contente finalement de la médaille d'argent à la suite du but en or de Matt Halischuk en prolongation qui offre la victoire 3-2 au Canada.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2004-2005 || Skellefteå AIK || Allsvenskan || -|| -|| -|| -|| -|| 1|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2005-2006 || Skellefteå AIK || Allsvenskan || 10|| 0|| 0|| 0|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2006-2007 || Skellefteå AIK || Elitserien || 46|| 5|| 5|| 10|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| IF Sundsvall Hockey || Allsvenskan || 5|| 0|| 0|| 0|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=3|2007-2008 || Skellefteå AIK || Elitserien || 34|| 1|| 6|| 7|| 42|| 5|| 1|| 0|| 1|| 28
|-
| Rögle BK || Allsvenskan || 2|| 0|| 1|| 1|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| IF Sundsvall Hockey || Allsvenskan || 9|| 1|| 1|| 2|| 56|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2008-2009 || Skellefteå AIK || Elitserien || 38|| 0|| 4|| 4|| 37|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Malmö Redhawks || Allsvenskan || 12|| 0|| 3|| 3|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || Malmö Redhawks || Allsvenskan || 50|| 5|| 8|| 13|| 95|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010 || Malmö Redhawks || TE || 8|| 1|| 0|| 1|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Malmö Redhawks || Allsvenskan || 46|| 2|| 9|| 11|| 126|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Tingsryds AIF || Allsvenskan || 47|| 7|| 13|| 20|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Tingsryds AIF || Allsvenskan || 43|| 7|| 6|| 13|| 88|| 4|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2013-2014 || Mora IK || Allsvenskan || 20|| 3|| 5|| 8|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2014-2015 || Mora IK || Allsvenskan || 14|| 0|| 0|| 0|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Asplöven HC || Allsvenskan || 10|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Diables rouges de Briançon || CdlL || 4|| 1|| 1|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus || 2|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 2006 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 2|| 2|| 4|| 24|| 0|| align="left"| Sixième place
|-
| 2008 || align="left"|Championnat du monde junior || 6|| 2|| 2|| 4|| 8|| +3|| align="left"|  Médaille d'argent

Références 

Naissance à Skellefteå
Naissance en janvier 1988
Joueur suédois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Skellefteå AIK
Joueur du IF Sundsvall Hockey
Joueur du Rögle BK
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur du Tingsryds AIF
Joueur du Mora IK
Joueur du Asplöven HC
Joueur des Diables rouges de Briançon